{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Kuala Lumpur (indoor)
| Officiële naam     = Kuala Lumpur Open
| Plaats             = Kuala Lumpur
| Land               = Maleisië
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel/ 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Series
| Ondergrond         = Tapijt, indoor
| Prijzengeld        = $ 375.000 
| Jaar               = 1993
| Editie             = 2
| Datum              = 27 september - 3 oktober
| Vorige             = 1993(jan.)
| Volgende           = 1994
| Winnaar enkelspel  =  Michael Chang
| Winnaar dubbelspel =  Jacco Eltingh  Paul Haarhuis
}}
Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur (indoor) (officieel het Kuala Lumpur Open) van 1993''' vond plaats van 27 september tot en met 3 oktober in het Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Kuala Lumpur
Kuala